São Mateus (portugiesisch für Matthäus) ist Ortsname von:

Brasilien:
 São Mateus (Espírito Santo), Stadt in Espírito Santo
 São Mateus (Minas Gerais), Stadtteil von Juiz de Fora, Minas Gerais
 São Mateus (Rio de Janeiro), Stadtteil von São João de Meriti, Rio de Janeiro
 São Mateus (São Paulo), Stadtbezirk in São Paulo
 São Mateus do Maranhão, Stadt in Maranhão
 São Mateus do Sul, Stadt in Paraná
 Rio São Mateus, Fluss in Goiás

Portugal, Azoren:
 São Mateus (Madalena),
 São Mateus (Calheta),
 São Mateus für Urzelina

São Tomé und Príncipe:
 São Mateus (Príncipe)

São Mateus steht außerdem für:
 São Mateus (Maubisse), die Hauptkirche vom osttimoresischen Maubisse